Чирилло () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Чирилло, Бруно (род. 1977) — итальянский футболист.
 Чирилло, Доменико (1739—1799) — итальянский врач и энтомолог.
 Чирилло, Ланфранко (род. 1959) — итальянский архитектор. 
Чирилло, Сантоло (?—1742) — итальянский художник, гравер и художник по лепнине, работавший в Неаполе.